

Catolicismo 
 Lúcia de Siracusa — conhecida como Santa Luzia
 Dia de Santa Luzia — celebração católica

Brasil

Municípios 
 Santa Luzia (Bahia)
 Santa Luzia (Maranhão)
 Santa Luzia (Minas Gerais)
 Santa Luzia (Paraíba)
 Santa Luzia d'Oeste — no estado de Rondônia
 Santa Luzia do Norte — no estado de Alagoas
 Santa Luzia do Itanhi — no estado de Sergipe

Bairros 
 Santa Luzia (Coronel Fabriciano)
 Santa Luzia (Juiz de Fora)
 Santa Luzia (Manaus)
 Santa Luzia (Manhuaçu)
 Santa Luzia (Ribeirão Pires)

Outras subdivisões 
 Santa Luzia (José Bonifácio) — povoado no estado de São Paulo
 Santa Luzia do Cariri — distrito em Serra Branca

Cabo Verde 
 Ilha de Santa Luzia

Portugal 
 Santuário Diocesano do Sagrado Coração de Jesus (Viana do Castelo) — conhecido como Santuário de Santa Luzia

Freguesias 
 Santa Luzia (Ourique)
 Santa Luzia (Tavira)
 Santa Luzia (Angra do Heroísmo)
 Santa Luzia (São Roque do Pico)
 Santa Luzia (Funchal)
 Santa Luzia (Mealhada)

Desambiguações de topônimos